А́йвен Те́ренс Са́ндерсон (; ) — британо-американский натуралист, криптозоолог, писатель и путешественник.

Биография 
В юности Сандерсон много путешествовал, учился в Итонском колледже. В 17 лет отправился в годичное кругосветное путешествие, уделив особенно много внимания Азии. С отличием учился в Кэмбридже, где получил степень бакалавра зоологии, а затем магистра ботаники и геологии. В 1936—1938 годах Сандерсон посетил Тринидад, Гаити и Суринам.

Во время Второй мировой войны работал в британской военно-морской разведке в странах Карибского бассейна. Закончил войну в качестве пресс-агента в Нью-Йорке.
Впоследствии стал гражданином США.

С 1948 года стал появляться в качестве натуралиста на американском радио и телевидении, публиковал статьи в прессе. Заинтересовавшись криптозоологией (придумал само слово «криптозоология»), много сделал, как для её популяризации, так и для популяризации ряда «неуместных артефактов» (придумал сам термин «неуместный артефакт»), например, «доколумбовых самолётов».

Сандерсон заявлял, что лично являлся свидетелем встречи с конгамато в Камеруне.

Скончался от рака в своём доме в Нью-Джерси в возрасте 62 лет.

Книги 
Автор ряда книг о путешествиях и книг по криптозоологии, из которых на русском языке доступны следующие издания:
 «Сокровища животного мира» («Animal Treasure», 1937). Книга описывает путешествие автора в Западную Африку.
 «Карибские сокровища» («Caribbean Treasure», 1939). Книга описывает путешествие автора в Центральную и Южную Америку.
 «Книга Великих Джунглей» («Book of Great Jungles», 1965) представляет собой рассказ о джунглях вообще.
 «Тайны снежного человека» («Abominable Snowmen: Legend Come to Life») — хронологическое изложение информации, известной о реликтовых гоминидах.
 «Твари» — книга посвящена загадкам криптозоологии.

Примечания

Ссылки 
 Биография Сандерсона с фотографией

Криптозоологи
Выпускники Кембриджского университета
Зоологи США
Зоологи Великобритании
Путешественники Великобритании
Путешественники США
Писатели Великобритании XX века
Писатели США XX века